Talijum ima nekoliko oksida:
 Talijum(I) oksid -{Tl2O}-
 Talijum(III) oksid -{Tl2O3}-
 Talijum(IV) oksid ili talijum dioksid -{TlO2}-
 -{Tl4O3}-